Isidella är ett släkte av koralldjur. Isidella ingår i familjen Isididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Isidella